Freya steht für:

 Freya, germanische Göttin der Liebe und Ehe
 Freya (Band), US-amerikanische Hardcore-Band
 Freya (Vorname), weiblicher Vorname
 Freya (Radar), deutsches Radargerät
 Freya (Walross), 600 bis 700 Kilogramm schweres Walross-Weibchen
 Freya (Zeitschrift), 1861 bis 1867 im Verlag Krais & Hoffmann zu Stuttgart erschienene Kulturzeitschrift
 Freya (Kartoffel), eine mehligkochende Kartoffelsorte
 Camp Freya, eine ehemalige Flugwetterstation auf dem Hohen Meißner, siehe Sender Hoher Meißner
 Freya (Katze), Katze des britischen Schatzkanzler George Osborne
 die Version 0.3 der Linux-Distribution elementary OS
 Mount Freya, Berg im Viktorialand, Antarktika

Schiffe:
 Freya (Schiff, 1904), deutscher Seitenraddampfer der Sylter Dampfschiffahrtsgesellschaft
 Freya (Schiff, 1905), deutscher Seitenraddampfer, fuhr ursprünglich auf der Schelde
 Freya (Schiff, 1925), Fahrgastschiff, ursprünglich in Berlin
 SMS Freya (Schiff, 1874), Kreuzerkorvette der Kaiserlichen Marine
 SMS Freya (Schiff, 1897), Großer Kreuzer der Kaiserlichen Marine der Victoria-Louise-Klasse
 eine manchmal „Freya-Typ“ genannte Schiffsklasse, siehe Victoria-Louise-Klasse

Siehe auch:
 Freia
 Freja